Акалтын — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Акалтын — село в Мактааральском районе Туркестанской области.
 Акалтын — село в Шардаринском районе Туркестанской области.

Узбекистан 
 Акалтын — посёлок городского типа в Улугнорском районе Андижанской области.
 Акалтын — посёлок городского типа в Нишанском районе Кашкадарьинской области.

См. также 
 Ак Алтын